Tirreno,  nome di un personaggio della mitologia greca.
Tirreno, il nome di un mare.
 Tirreno-Adriatico, corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge in Italia.
 Tirreno Sat, rete televisiva locale siciliana.
 Unicoop Tirreno, cooperativa che aderisce a Coop Italia.
 Il Tirreno, quotidiano di Livorno.

Musica 
 Tirreno – traccia dell'album Porto Argo di Roberto Tardito del 2011
 Tirreno (English Version) – singolo di Roberto Tardito del 2011